Gemeenten in Italië
 Francavilla Fontana in de provincie Brindisi
 Francavilla al Mare in de provincie Chieti
 Francavilla in Sinni in de provincie Potenza
 Francavilla di Sicilia in de provincie Messina
 Francavilla Marittima in de provincie Cosenza
 Francavilla Angitola in de provincie Vibo Valentia
 Francavilla d'Ete in de provincie Fermo
 Francavilla Bisio in de provincie Alessandria